Сорока-воровка:

 Сорока-воровка — персонаж детской считалочки (вариант из детских стишков, потешек — сорока-ворона)
 «Сорока-воровка» — пьеса Луи Шарля Кенье и Жан Мари Теодора Бодуэна (1815), имевшая шумный успех в начале XIX века.
 «Сорока-воровка» (1817) — опера Дж. Россини по мотивам этой пьесы.
 «Сорока-воровка» (1846) — повесть А. И. Герцена о постановке упомянутой пьесы.
 «Сорока-воровка» (1958) — советская экранизация повести Герцена

Вымышленные воровки
Вымышленные птицы